OFX peut désigner :
 OFX : groupe musical français.
 OFX : format de données financières utilisé par les banques vers leurs utilisateurs.